Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Vilas che ha battuto in finale Jimmy Connors 0-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Guillermo Vilas (campione)
 Gene Mayer (secondo turno, ritiro)
 Brian Teacher (secondo turno)

 Brian Gottfried (semifinali)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1982